Chechiș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 
 Chechiș (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Chechiș (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj